Le Voïévode est une ballade symphonique de Piotr Ilitch Tchaïkovski ;
Le Voïévode (en russe : Воевода), op. 3, est un opéra en trois actes et quatre scènes de Piotr Ilitch Tchaïkovski.